Strada statale 19 – strada statale polacca
 Strada statale 19 delle Calabrie – strada statale italiana